Витвиця — річка в Україні
Витвиця — село, Івано-Франківська область, Долинський район